

Pessoas
 Roger Vitrac, dramaturgo francês

Localidades
Vitrac (Cantal)
Vitrac (Dordonha)

Desambiguação